Frelon (franz. für „Hornisse“) steht für:
 SNCASE SE.3200 Frelon, französischer Hubschrauber
 Aérospatiale SA 321 Super Frelon, französischer Hubschrauber
 Frelon (Material), Polytetrafluorethylen-basierendes Material mit Zusätzen

Siehe auch:
 Hornisse (Begriffsklärung)
 Hornet